Хосе Монсерат Фелисиано Гарсия (роден на 10 септември 1945 г.) е пуерторикански певец, виртуозен китарист и композитор, известен с много интернационални хитове, включително новогодишния сингъл от 1970 г. „Feliz Navidad“.

Детство 
Фелисиано е роден в Ларес, Пуерто Рико, в семейство от дванадесет деца. Роден е сляп, причината е вродена глаукома. Започва да свири на тенекиена кутия на тригодишна възраст акомпанирайки на вуйчо си. Когато е на пет години, семейството му се премества в Испанския Харлем в Ню Йорк, и на девет години играе в Teatro Puerto Rico. Започва музикалната си кариера свирейки на акордеон, докато един ден не получава от дядо си китара. Казва сам за себе си: „затварях се за по 14 часа на ден, за да слушам рок албумите от 1950 г., класическа китара, и джаз изпълнители като Уес Монтгомери“. По-късно взема уроци при Харолд Морис, който от своя страна е бил ученик на Андрес Сеговия.

На 17 години напуска училище, за да свири в нощните клубове; първото му професионално изпълнение е в Детройт, Мичиган.

1960 г. 
През 1963 г. свири в кръчми и клубове из САЩ и Канада, по-специално Гринуич, Ню Йорк и Ванкувър. През 1964 година излиза първият му сингъл „Everybody Do the Click“ (който е хит на Филипините в продължение на 14 седмици). По-късно през 1965 – 66 г. издава първия си албум The Voice and Guitar of Jose Feliciano и A Bag Full of Soul. Двата фолк-поп-соул албума демонстрират таланта му, радиостанциите из САЩ го описват като „десетопръстия маг“. Поканен е в Нюпорт на Джаз фестивала през 1964 г.

През 1966 г. отива в Мар дел Плата, Аржентина, за участие във фестивал. Там прави силно впечатление на RCA Victor, който официално го кани да остане и да запише албум на испански. Не са били уверени какво точно искат да запишат, при което Фелисиано предлага болеро.

Резултатът е два хита сингъла: „Poquita Fe“ („Малко вяра“, или „Sin Fe“, „Без вяра“), песен, написана от пуерториканеца Боби Капо, и „Usted“ (Ти).

Година по-късно Фелисиано е трябвало да посети Обединеното кралство, но властите не позволяват на кучето му водач да влезе в страната, ако не е било поне 6 месеца под карантина. Карантината е била наложена по това време, за да ограничи разпостранението на бяс. Написва по този повод песента „No Dogs Allowed“ („Забранено за кучета“), която разказва за първото му посещение в Лондон.

По време на престоя си в Англия на 16 юли 1967 г. Фелисиано участва на живо в радиопредавания на станциите Радио „227“ и Радио „355“, месец преди да бъдат закрити от властите.

След още два успешни албума Фелисиано е популярно име из цяла Латинска Америка. Премества се в Лос Анжелис, Калифорния, където заедно с Рик Джарард записват песента на групата The Doors „Light My Fire“ в латински стил и когато я пускат като сингъл, достига 3-то място в поп класациите в САЩ през лятото на 1968 г. Продадени са повече от един милион копия на американския пазар. Песента е номер едно в много държави в това число Канада, Бразилия и Обединеното кралство и е отличена със сертификат за най-продавана песен gold disc (златен диск). Заради този си успех печели две награди Грами за най-добър нов изпълнител на годината и за най-добра поп песен за 1969 г.

През октомври 1968 г. в разгара на протестите срещу войната във Виетнам на Фелисиано е предоставена възможността да изпълни националния химн на Tiger Stadium в Детройт по време на предварителните игри. Неговото изпълнение в латино стил предизвиква дебати, в резултат на което много радио станции отказват да излъчват негови песни и кариерата му преминава в застой за почти три години.

На 10 май 2010 г. Фелисиано отново изпълнява националния химн на Комерика Парк в Детройт. Изпълнението му е подобно на това от 1968 г., с акустична китара в латино стил.

1970 г. 
През 1970 г. композира и издава албум с рождественна музика, Feliz Navidad, който може да се счита за най-известният, записван от него. Песента „Feliz Navidad“ („Весело Рождество“), която е и заглавие на албума, е изпълнявана от много различни изпълнители и понастоящем е част от традиционните рождественни песни в САЩ, Канада и Латинска Америка. От години по Рождество „Feliz Navidad“ се смята за една от най-често пусканите по радиото песни и най-често теглените. Също така, според ASCAP, се смята за една от 25-е най-често въртяни в ефир коледни песни в света.

През 1971 г. Фелисиано пътува до Италия за участие в музикалния фестивал Санремо, изпълнява песента „Che sarà“ на италиански, печели второ място в конкурса и овациите на публиката. По-късно записва песента „Che sarà“, която става голям хит в Италия, Европа, Азия, също и в страните отвъд желязната завеса. Фелисиано я записва още на испански „Qué Será“ и английски „Shake a Hand“.

Записва и изпълнява песни през 1970 г. за комедийния сериал Chico and the Man и играе в същия като братовчед на Чико (Freddie Prinze), певецът Пепе Фернандо. През 1970 г. също така играе и композира за телевизионни сериали и филми: McMillan & Wife, Kung Fu, записва саундтрака за филма Aaron Loves Angela през 1976 г. и Mackenna's Gold с Куинси Джоунс. Записва с много други изпълнители: Бил Уитърс, Джон Ленън, Джони Майкълс, Майкъл Несмит, Натали Кол и Глория Естефан.

През 1974 г. изнася концерт в Прага, Чехословакия, делейки сцена с чехословашкия идол Карел Гот. Фелисиано е един от малкото западни поп-изпълнители, които са имали възможност да излязат на сцена в страните отвъд желязната завеса.

1980-до днес 
Фелисиано се радва на успех, пеейки и на испански, и на английски език, и печели пет поредни награди за най-добър поп китарист на списанието Guitar Player.

През 1987 г. получава звезда в алеята на славата в Холивуд и звезда в алеята на славата в родния си Пуерто Рико. През 1987 г. записва „The Sound of Vienna“ – песен, която е номер едно за четири седмици, записва с известния Виенски симфоничен оркестър. С него участва на живо по националната телевизия в Дунав парк пред повече от 60 000 души. През 1980 г. звукозаписните компании му дават възможност да записва само за страните от Латинска Америка, с което той печели още четири награди Грами за най-добър латиноамерикански изпълнител. Записва дует с най-известния мексикански певец по това време – Хосе Хосе.

През 1994 г. Фелисиано записва денс албум на английски – „Goin' Krazy“ (MJM Records) под псевдонима JR. Latino DJ, което му спечалва нови фенове.

През 1995 г. в Ню Йорк преименуват държавното 155-о училище на Училище за сценични изкуства „Хосе Фелисиано“. През 1996 г. участва във филма „Фарго“.

Фелисиано е и първият член на съдийската комисия към Independent Music Awards за подкрепа на независими изпълнители.

Семейство 
Фелисиано и съпругата му Сюзън имат три деца: дъщеря Мелиса и синове Джонатан и Майкъл. Сюзън израства в Детройт, където се запознава с Ърни Харуел, който по-късно я запознава с Фелисиано.

Английски 
 1964 – The Voice and Guitar of Jose Feliciano
 1966 – A Bag Full of Soul
 1966 – Fantastic Feliciano
 1968 – Feliciano!
 1968 – Souled
 1969 – Feliciano/10 To 23
 1969 – Alive Alive O!
 1970 – Fireworks
 1970 – Feliz Navidad
 1971 – Encore!
 1971 – Che sarà
 1971 – That the Spirit Needs
 1971 – Another Record
 1972 – Sings
 1972 – Memphis Menu
 1973 – Compartments
 1973 – Peter Stuyvesant presents José Feliciano in concert with the London Symphony Orchestra
 1974 – For My Love, Mother Music
 1974 – And The Feeling's Good
 1975 – Affirmation
 1975 – Just Wanna Rock and Roll
 1976 – Angela
 1977 – Sweet Soul Music
 1981 – José Feliciano
 1983 – Romance in the Night
 1989 – I'm Never Gonna Change
 1990 – Steppin' Out (Optimism Records)
 1994 – Goin' Krazy (MJM Records) (12" Dance Remix Single recorded under the pseudonym JR)
 1996 – Present Tense
 1996 – On Second Thought
 2006 – Six-String Lady (инструментален албум)
 2007 – The Genius of Jose Feliciano
 2008 – Soundtrax of My Life
 2009 – The Paris Concert (на живо)
 2009 – American Classics (only for digital download)
 2009 – Djangoisms (only for digital download)
 2011 – The Genius of Jose Feliciano vol.2

Испански 
 1966 El Sentimiento La Voz y la Guitarra
 1966 La Copa Rota
 1967 Sombra
 1967 ¡El Fantástico!
 1967 Mas Éxitos de José
 1968 Felicidades Con Lo Mejor de José Feliciano
 1968 Sin Luz
 1971 En Mi Soledad – No Llores
 1971 José Feliciano Dos Cruces
 1971 José Feliciano January 71
 1971 José Feliciano Canta Otra
 1982 Escenas de Amor
 1983 Me Enamoré
 1984 Como Tú Quieres
 1985 Ya Soy Tuyo
 1986 Te Amaré
 1987 Tu Inmenso Amor
 1990 Niña
 1992 Latin Street '92
 1996 Americano
 1998 Señor Bolero
 2001 Señor Bolero 2
 2003 Guitarra Mía Tribute
 2005 A México, Con Amor
 2006 José Feliciano y amigos
 2007 Señor Bachata
 2008 Con Mexico en el corazon

Хит сингли: САЩ, Великобритания и Австралия

Хит албуми: САЩ, Великобритания и Австралия

Източници

Външни препратки 
 Jose Feliciano – Gipsy

Пуерторикански музиканти
Американски китаристи
Американски поп певци
Американски композитори
Носители на Грами
Слепи хора